Il existe plusieurs châteaux dits "du Puget" :

 Le château du Puget à Damiatte (Tarn) ;
 Le château du Puget à Massals (Tarn) ;
 Le château du Puget à Puget-Ville (Var).

